Het Duitse gedeelte van de Oude IJssel
Issel (Aude), een gemeente in het Franse departement Aude

Arturo Issel  (1842-1922), Italiaans geoloog, paleontoloog en malacoloog